Хамидулла Абдурахимович Ижболдин (; род. 1946) — певец, солист Башкирского государственного театра оперы и балета, народный артист Республики Башкортостан (1997).

Биография 
Ижболдин Хамидулла Абдурахимович родился 23 сентября 1946 года в селе Брич-Мулла Узбекской ССР.

В 1978 году окончил Уфимский государственный институт искусств (ныне — Уфимская государственная академия искусств им. З. Исмагилова) по специальности «сольное пение» (класс заслуженного деятеля искусств РФ и Республики Башкортостан, профессора М. Г. Муртазиной).

С 1977 года работал стажёром в оперной труппе Башкирского государственного театра оперы и балета, где исполнил заглавную партию в дипломном спектакле «Салават Юлаев» З. Исмагилова. Был принят солистом театра.

В 1981—1994 годах Хамидулла Абдурахимович работал в Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени М. Джалиля.

В 1994 году вернулся в Уфу.

Х. А. Ижболдин выступает в различных концертных программах, имеет обширный камерно-вокальный репертуар. Работал с дирижёрами: В. М. Васильев, А. А. Людмилин, Ф. Ш. Мансуров.

Роли в операх 
 Эрик (Р. Вагнер «Летучий Голландец»)
 Альфред (Дж. Верди «Травиата»)
 Манрико (Дж. Верди «Трубадур»)
 Старый Фауст (Ш. Гуно «Фауст»)
 Хозе (Ж. Бизе «Кармен»)
 Рудольф (Дж. Пуччини «Богема»)
 Каварадосси (Дж. Пуччини «Тоска»)
 Пинкертон (Дж. Пуччини «Чио-Чио-сан»)
 Ленский, Трике (П. Чайковский «Евгений Онегин»)
 Герман (П. Чайковский «Пиковая дама»)
 Водемон (П. Чайковский «Иоланта»)
 Самозванец (М. Мусоргский «Борис Годунов»)
 Немецкий офицер (Ю. Мейтус «Рихард Зорге»)
 Матрос (Б. Терентьев «Максимка»)
 Салават (З. Исмагилов «Салават Юлаев»)
 Батуч-бай (З. Исмагилов «Акмулла»)
 Юлтый (З. Исмагилов «Послы Урала»)
 Илмурза (З. Исмагилов «Кахым-Туря»)

Награды и звания 
 Народный артист Республики Башкортостан (1997)

Примечания

Ссылки 
 Ахметшина Э. А. Ижболдин Хамидулла Абдурахимович.// Статья в Башкирской энциклопедии
 http://theatreinform.ru/bd/Actor/Details.php?A_Code=4746
 https://web.archive.org/web/20131102150336/http://www.bashopera.ru/person.62.html

Музыканты Башкортостана
Персоналии:Башкирский театр оперы и балета